Маратонска трка у мушкој конкуренцији на 9. Светском првенству у атлетици 2003 у Паризу одржана је 30. августа на улицама града са циљем на стадиону "Француска".

Титулу освојену у Едмонтону 2001. бранио је Гезахегне Абера из Етиопије.

Земље учеснице 
Учествовало је 93 атлетичара из 41 земљe.

  (1)
  (1)
  (1)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

  (6)
 (1)
  (2)
  (5)
  (4)
  (4)
  (5)
  (3)

  (5)
  (3)
  (1)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (5)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)

  (1)
  (1)
  (1)
  (5)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (5)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства 23. август 2003. године

Најбољи резултати у 2003. години 
Десет најбржих светских атлетичара 2003. године је пре почетка светског првенства (23. августа 2003) заузимало следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП 2003.

Сатница

Резултати

Финале 

Такмичење је одржано 30. августа 2003. године у 14:20.,

Пролазна времена

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешнија такмичара једне екипе који су завршили трку. Тај услов испунило је 12 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Споаљашње везе 
 Комплетни резултати СП 2003. на сајту WA
 Резултати маратона на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2003.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном